Kowalczyk (forma żeńska: Kowalczyk, Kowalczykowa, Kowalczykówna, liczba mnoga: Kowalczykowie) – nazwisko polskie notowane od 1427 r. Obecnie jest to piąte pod względem popularności nazwisko w Polsce. Według bazy PESEL 27.01.2022 r. nosiło je 49 198 Polek i 47 811 Polaków.

Etymologia nazwiska 
Nazwisko może pochodzić od wyrazów kowalczyk (czeladnik albo chłopiec kowalski) albo kowal.

Ludzie noszący nazwisko Kowalczyk 
 Aleksander Kowalczyk (1941–1997) – rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (1987–1993), profesor nadzwyczajny uczelni
 Andrzej Kowalczyk (1954–2015) – trener klubu Stal Ostrów Wielkopolski
 Andrzej Kowalczyk (ur. 1945) – polski scenograf filmowy
 Antoni Kowalczyk (ur. 1946) – polski oficer policji, były komendant główny policji
 August Kowalczyk (1921–2012) – polski aktor
 Dariusz Kowalczyk (ur. 1963) – jezuita
 Ed Kowalczyk (ur. 1971) – członek amerykańskiego zespołu LIVE
 Edward Kowalczyk (1905-1978) – polski aktor
 Edward Kowalczyk (1924-2000) – minister łączności w rządzie Piotra Jaroszewicza
 Emil Kowalczyk – orawski pedagog i poeta
 Grzegorz Kowalczyk – prezes Górnika Łęczna
 Henryk Kowalczyk (ur. 1956) – poseł na Sejm RP V kadencji
 Honoriusz Kowalczyk – duszpasterz akademicki
 Ignace Kowalczyk (ur. 1913) – francuski piłkarz
 Jacek Kowalczyk (ur. 1981) – polski piłkarz
 Jan Kowalczyk (1833-1911) – polski astronom
 Jan Kowalczyk (1941–2020) – polski sportowiec jeździec
 Jerzy Kowalczyk (ur. 1930) – historyk sztuki
 Jerzy Kowalczyk – opozycjonista
 Józef Kowalczyk (ur. 1938) – prymas Polski i arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 2010 – 2014, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989 - 2010,
 Józef Kowalczyk  (1948–2000) – polityk, poseł na Sejm I i II kadencji
 Julia Kowalczyk (ur. 1997) – polska judoczka
 Justyna Kowalczyk (ur. 1983) – biegaczka narciarska, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska
 Maciej Kowalczyk – polski piłkarz
 Magdalena Kowalczyk (ur. 1991) – polska judoczka
 Marcin Kowalczyk (ur. 1962) – przewodnik beskidzki
 Marta Kowalczyk (ur. 1976) – pisarka, dziennikarka i teolog
 Mateusz Kowalczyk – polski tenisista
 Ryszard Kowalczyk (ur. 1937) – opozycjonista
 Stanisław Kowalczyk (ur. 1932) – duchowny katolicki
 Stanisław Kowalczyk – wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego
 Tomasz Kowalczyk – (ujednoznacznienie)
 Wojciech Kowalczyk (ur. 1972) – polski piłkarz
 Wojciech Kowalczyk (ur. 1965) – polski ekonomista, urzędnik państwowy

Zobacz też 
 kowalczyk andyjski

Przypisy 

Polskie nazwiska